Agrippino – magister militum per Gallias (452-456/457 e 461/462)
 Agrippino – vescovo di Alessandria d'Egitto
 Agrippino – vescovo di Cartagine nel II e III secolo
 Sant'Agrippino – vescovo di Napoli nel III secolo
 Agrippino – vescovo di Como dal 607 al 617
 Agrippino – vescovo di Autun
 Agrippino – forma maschile del nome proprio di persona Agrippina

Altri progetti